Sigmund est un prénom d'origine germanique, variation de Siegmund. Il est notamment porté par :
 Sigmund Freud, principal théoricien de la psychanalyse
 Sigmund Jähn, cosmonaute allemand
 Sigmund Romberg, compositeur américain
 Sigmund Borgundvaag, architecte naval norvégien
 Sigmund Ruud, sauteur à ski norvégien
 Sigmund Heinrich Foulkes (né en 1898), médecin et psychanalyste allemand.
 Sigmund von Birken, poète baroque allemand
 Sigmund, héros de la mythologie nordique
 Sigmund Romberg, compositeur hongrois

Patronyme 
 , actrice suisse

Voir aussi 
 Siegmund
 Sigismond

Homonymie de prénom